«Boucan Carré» puede referirse a:
 Boucan-Carré, comuna haitiana del departamento de Centro.
 Boucan Carré, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Boucan-Carré.